Санта-Кроче-суль-Арно () — коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана, в провинции Пиза.

Население составляет 13 282 человека (2008 г.), плотность населения составляет 782 чел./км². Занимает площадь 17 км². Почтовый индекс — 56029. Телефонный код — 0571.

Покровительницей населённого пункта считается святая Нина, известная в Италии как святая Кристиана (Santa Cristiana).                          История.                           Санта-Кроче-Сулль-Арно основал свое происхождение в Высоком Средневеков     Нет официальных документов о обозначение  этого города до тринадцатого века.В тринадцатые века город был замком(крепостью), которые конкурировала за  за сельскохозяйственное управление ресурсами.С соседним Муниципалитетом ФучекьоВ 1330 году муниципалитет перешёл под юрисдикцию Флоренции.С тех пор Санта-Кроче-Сулль-Арно последовал по своей судьбе до 1925 года . когда муниципалитет был переведен в провинцию Пиза

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.santacroce.pi.it/

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики